Carlos Contreras Guillaume (1938–2020), Chileens voetballer
Carlos Alberto Contreras (1973), Colombiaans wielrenner
Carlos Contreras (1972), Venezolaans voetballer